Leotiales är en ordning av svampar. Leotiales ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leotiales